Bottegia är ett släkte av skalbaggar. Bottegia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Bottegia